Mutual steht für

Geographie:

 Mutual (Maryland)
 Mutual (Ohio)
 Mutual (Oklahoma)
 Mutual (Pennsylvania)
 Mutual (Utah)

Medien:
 Mutual Film, frühe amerikanische Filmgesellschaft, die viele Filme Charles Chaplins produzierte
 Mutual Broadcasting System, amerikanischer Rundfunkanbieter (1934–1999)